Krasznoje – település Oroszország Belgorodi területén, a Krasznojei járás székhelye 
 Krasznoje – település Oroszországban, a Habarovszki határterület Nyikolajevszki járásában
 Krasznoje – település Oroszországban, a Kemerovói területen 
 Krasznoje – település Oroszországban, a Nyenyecföldön
 Krasznoje – település Oroszországban, a Sztavropoli határterület Gracsovkai járásában 
 Krasznoje – település Oroszországban, Udmurtföld Uvai járásában
 Krasznoje-na-Volge – település Oroszország Kosztromai területén